Eglau ist der Name folgender Orte:
 Eglau (Gemeinde Rüstorf), Ortsteil von Rüstorf, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Eglau ist der Familienname folgender Personen:
 Gustav Eglau, in Athen zu Beginn des 20. Jahrhunderts tätiger Architekt
 Hans Otto Eglau (1939–2023), deutscher Wirtschaftsredakteur
 Otto Eglau (1917–1988), deutscher Maler und Graphiker